Общероссийский классификатор стран мира (сокращ. ОКСМ)

Общероссийский классификатор стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025—2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 14 декабря 2001 г. N 529-ст) (с изменениями № 1/2003, 2/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2005, 6/2006, 7/2006, 8/2008, 9/2009, 10/2010, 11/2011, 12/2011, 13/2011, 14/2011)

Russian classification of countries of the world
 Дата введения 1 июля 2002 г.

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.

ОКСМ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 3166-97 «Коды для представления наименований стран», разработанным Международной организацией по стандартизации (ИСО), и Межгосударственным классификатором стран мира MK (ИСО 3166) 004-97.

ОКСМ предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении задач международных экономических, научных, культурных, спортивных связей и т. д.

В отличие от стандартов ISO 3166 и ГОСТ 7.67, в ОКСМ, согласно приказу Ростехрегулирования, с 1 января 2009 года входят республики Абхазия и Южная Осетия, а с 25 февраля 2022 - Донецкая и Луганская Народные Республики, которые признаны Россией.

Структура 
Структурно классификатор состоит из трёх блоков:
 цифровой идентификации,
 наименований,
 буквенной идентификации.

Блок цифровой идентификации содержит трёхзначный цифровой код страны мира, построенный с использованием порядкового метода кодирования.

Блок наименований включает краткое наименование и полное официальное наименование страны мира. Отсутствие в позиции классификатора полного наименования страны мира означает его совпадение с кратким наименованием.

Блок буквенной идентификации стран мира содержит двухзначный (альфа-2) и трёхзначный (альфа-3) буквенные коды, знаками которых являются буквы латинского алфавита. Основным принципом, который использовался при создании буквенных кодов, является принцип визуальной ассоциации кодов с наименованиями стран мира на английском, французском или других языках.
 Двузначные буквенные коды рекомендуются для международных обменов, они позволяют создавать визуальную ассоциацию с общепринятым наименованием страны мира без какой-либо ссылки на её географическое положение или статус.
 Трёхзначные буквенные коды применяются в особых случаях, определяемых компетентными организациями.

Цифровой код имеет преимущество перед буквенным кодом, заключающееся в том, что на него не влияют изменения в наименованиях стран мира, которые могут повлечь за собой изменения кодов альфа-2 и альфа-3.
Формула структуры цифрового кода в ОКСМ: XXX.
В классификаторе страны мира расположены в порядке возрастания их цифровых кодов.
Пример записи позиций ОКСМ:

    032     Аргентина                                  AR            ARG
            Аргентинская Республика,

где:
    032                     — цифровой код страны; ТРЕХЗНАЧНЫЙ с ведущими нулями.
    Аргентина               — краткое наименование страны;
    Аргентинская Республика — полное официальное наименование страны;
    AR                      — буквенный код альфа-2;
    ARG                     — буквенный код альфа-3.

Приложения см. ИСО 3166 
Для удобства пользования классификатором в нём приведены приложения А, Б и В.

 Приложение А включает краткие и полные наименования стран мира, расположенные в алфавитном порядке кратких наименований, а также их буквенные и цифровые коды.
 Приложение Б содержит буквенные коды альфа-2, расположенные в порядке латинского алфавита, и соответствующие им краткие наименования стран мира.
 Приложение В содержит буквенные коды альфа-3, расположенные в порядке латинского алфавита, и соответствующие им краткие наименования стран мира.
 Для целей таможенной статистики в классификаторе приведено приложение Г, в котором содержатся территории, не включенные в ИСО 3166-97.

Список стран согласно Классификатору

Группировка стран по регионам 
В классификаторе также содержится приложение Д, в котором приведено отсутствующее в ИСО 3166-97 распределение стран мира по макрогеографическим регионам (Африка, Америка, Азия, Европа, Океания), применяемое для целей статистики в Организации Объединённых Наций (ООН) в соответствии с документом «Стандартные коды стран или районов для использования в статистике», разработанным Секретариатом ООН.
В ОКСМ применяется следующая группировка стран по регионам и расположению:
 Азия
 Восточная Азия
 Западная Азия
 Юго-Восточная Азия
 Южная часть Центральной Азии
 Африка
 Восточная Африка
 Западная Африка
 Северная Африка
 Центральная Африка
 Южная часть Африки
 Европа
 Восточная Европа
 Западная Европа
 Северная Европа
 Южная Европа
 Океания
 Океания (Австралия и Новая Зеландия)
 Меланезия
 Микронезия
 Полинезия
 Северная и Южная Америка
 Карибский бассейн
 Северная Америка
 Центральная Америка
 Южная Америка

Ведение ОКСМ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно с Банком России.

Критика классификатора 
В классификаторе стран мира Росстандарта русское написание наименований ряда стран и территорий отличается от названий, используемых на географических картах и в словарях географических названий, изданных Росреестром (и бывшей Федеральной службой геодезии и картографии). Между тем, согласно постановлению Правительства России от 1 июня 2009 года N 457, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области географических наименований является именно Росреестр.

В общегородском классификаторе Санкт-Петербурга «Страны и территории» (https://web.archive.org/web/20151010013101/http://classif.spb.ru/classificators/view/cnt.php?st=) гармонизированном с ОКСМ представлены все приложения, история изменения наименований государств, и наименования стран в родительном падеже и на английском языке для удобства использования при заполнении документов в графе гражданство. Кроме того, в классификаторе проставлен код географического региона который соответствует цифровому коду в разделе «Состав макрогеографических (континентальных) регионов и составляющих их географических регионов» документа «Стандартные коды стран или районов для использования в статистике».

Код построен с использованием порядкового метода
кодирования с применением переменного количества знаков, не превышающего 3 знака. Код объекта используется при идентификации макрогеографических и географических регионов, расшифровка кодов географических регионов представлена в общегородском классификаторе Санкт-Петербурга «Макрогеографичесие регионы», регистрационный номер 043 https://web.archive.org/web/20151010013055/http://classif.spb.ru/classificators/view/view_classif.php?id=43&st=A

Интересные факты
Используется Госкомстатом ЛНР и ГТК ЛНР

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский классификатор стран мира  — актуальный, с последними изменениями, с возможностью скачивания в формате XLSX
 1998: Общероссийский классификатор стран мира от 22 октября 1998 г. 

Списки стран
Ведомственные коды и классификаторы РФ
Списки кодов